Камышлинка — название населённых пунктов в России:

 Камышлинка — село в Кармаскалинском районе Башкортостана.

 Камышлинка — село в Северном районе Оренбургской области.